Керли — многозначный термин.

 Керли (род. 1987) — эстонская певица и автор песен.
 Керли, Полин (1903 — 2000) — американская исполнительница водевилей и актриса немого кино.
 Керли, Тагак (род. 1944) — канадский политик.
 Керли, Шон (род. 1960) — английский и британский хоккеист на траве, олимпийский чемпион 1988 года, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1984 года.
 Керли — устаревшее название реки Ашбертон (Австралия).